Havre de Grace (település)
Havre de Grace (versenyló)